Humor steht für 
 Humor,  eine grundlegend heitere und meist positive Einstellung und Emotion, sowohl seinen Artgenossen als auch der Tierwelt gegenüber und der dazu genutzten stimmlichen bzw. akustischen und visuellen Ausdrucksformen.
 Britischer Humor, spezielle Art des Humors bzw. Witzes

 Humor aquosus, Kammerwasser, Körperflüssigkeit
 Körpersaft (Leibessaft) in der Humoralpathologie

 Humor (Skulptur), eine Skulptur in Stockholm
 Kloster Humor, Rumänien